Baldassare Cenci (1648–1709) – włoski kardynał, prezbiter San Pietro in Montorio.
 Baldassare Cenci (1710–1763) – włoski kardynał, prezbiter Santa Maria in Ara Coeli.